Die Flamsteed-Bezeichnungen von C bis D.



Camelopardalis (Giraffe)

Cancer (Krebs)

Canes Venatici (Jagdhunde)

Canis Major (Großer Hund)

Canis Minor (Kleiner Hund)

Capricornus (Steinbock)

Cassiopeia (Kassiopeia)

Centaurus (Zentaur)

Cepheus (Kepheus)

Cetus (Walfisch)

Columba (Taube)

Coma Berenices (Haar der Berenike)

Corona Borealis (Nördliche Krone)

Corvus (Rabe)

Crater (Becher)

Crux (Kreuz des Südens)

Cygnus (Schwan)

Delphinus (Delfin)

Draco (Drache)

Legende

Siehe auch 

 Liste der nicht mehr verwendeten Flamsteed-Bezeichnungen
 Liste der Bayer-Bezeichnungen von C bis D

FlamsteedBezeichnung C